Los Premios Apolo (ex premios Orfeo) son reconocimientos entregados a la música concedidos en la Argentina. Está organizado por Triangle Corporation.
Se entregan anualmente y de la serie anual, el premio más importante es el Apolo de Oro. La primera entrega se realizará en septiembre de 2010. Este premio es muy particular ya que no se entrega ningún reconocimiento a los artistas, pero en su página web oficial se publican los ganadores elegidos por mera votación del público.
Son otorgados a mediados de todos los años premiando la música del año anterior.
Los encargados en elegir a los ganadores es el mismo público, que vota a través de su página web.

Los distintos premios Apolo 
Los siguientes son los distintos premios Apolo que se entregan en cada área. El Apolo de Oro es el último en ser entregado, y es el más importante de todos.
 Apolo de Oro: a la figura musical más destacada del año (Compiten las figuras con más nominaciones)
 Premio a la trayectoria (Hispana o Internacional)
 Álbum del año (Pop, rock) (Hispana)
 Álbum del año (Pop, rock) (Internacional)
 Canción del año (Internacional)
 Canción del año (Hispana)
 Mejor artista masculino pop (Hispana)
 Mejor artista masculino pop (Internacional)
 Mejor artista femenina pop (Hispana)
 Mejor artista femenina pop (Internacional)
 Mejor grupo o dúo (Hispana)
 Mejor artista de rock (Internacional)
 Mejor artista de rock (Hispana)
 Mejor grupo de rock (Hispana)
 Mejor artista Pop Revelación (Internacional)
 Mejor Grupo o Dúo Pop (Internacional)
 Mejor Videoclip Pop (Internacional)
 Mejor Videoclip Pop (Hispana)
 Concierto del año (Celebrado en Argentina)
 Mejor Participación especial a Dúo

Premios Apolo 2010 (I Edición) 
La votación se abre el 1 de agosto, y se cierra el 1 de septiembre del mismo año, los primeros nominados se darán a conocer el 20 de julio y los ganadores se dan a conocer el 10 de septiembre.

Véase también 

 Premios de Argentina

Referencias 

Premios de música de Argentina